Municipio de Burnett puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Burnett (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Pope.
 Municipio de Burnett (condado de Antelope, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Antelope.